Carl Gustav Jablonsky – naturalista, entomologo e illustratore tedesco
 David Jablonský – calciatore ceco
 Jayson Jablonsky – ex pallavolista statunitense
 Steve Jablonsky – compositore statunitense
 Tomáš Jablonský – calciatore ceco